Brunnhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Brunnhofer (* 1946), deutscher Spieleverleger, Spieleredakteur und Spieleautor
 Emanuel Brunnhofer (1817–1882), Schweizer Lehrer und Lithograf
 Hermann Brunnhofer (1841–1916), Schweizer Philologe und Orientalist